Gramia puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cynodon dactylon; o
 el nombre común de la planta Elytrigia repens.